Fenouillet kan syfta på:
 Fenouillet, Haute-Garonne
 Fenouillet, Pyrénées-Orientales